La rue Paul-Borel peut désigner :
 la rue Paul-Borel, une voie du 17 arrondissement de Paris ;
 la rue Paul-Borel, une voie du 2 arrondissement de Lyon.